Alvarezsauridae é uma família de terópodes.

Taxonomia 
 Família Alvarezsauridae
Achillesaurus
 Albertonykus
 Alvarezsaurus
 Kol
 Patagonykus
 Subfamília Parvicursorinae
 Albinykus
 Ceratonykus
 Heptasteornis
 Linhenykus
 Mononykus
 Parvicursor
 Shuvuuia
 Xixianykus

Filogenia 
O cladograma segue análise filogenética de 2009:

Cladograma após Xu et al., 2011:

Maniraptora
Famílias de dinossauros